Первая футбольная лига 1968/1969 () — 11-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 14 сентября 1968 года и закончился 25 мая 1969 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1968/1969
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1968 году
Спорт в Турции в 1969 году